

Aves 
 Myrmothera simplex  - Torom-de-peito-pardo
 Aves do gênero Hylopezus:
 Hylopezus macularius  - Torom-carijó
 Hylopezus dilutus  - Torom-do-imeri
 Hylopezus whittakeri  - Torom-de-alta-floresta
 Hylopezus paraensis  - Torom-do-pará
 Hylopezus berlepschi  - Torom-torom
 Hylopezus ochroleucus  - Torom-do-nordeste

Ver também 
 Lista de aves do Brasil

Desambiguações de animais